Скарф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скарф, Герберт (1930—2015) — американский экономист.
 Скарф, Джеральд (род. 1936) — британский художник-карикатурист и аниматор.
 Скарф, Эдвард (1908—1980) — австралийский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.